Суперкубок Кандиду де Оливейра 2010 () — 32-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 2009/10 «Порту». Встреча состоялась 7 августа 2010 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 26-м по счёту (16 из них команда выигрывала), для «Бенфики» — 15-им (в 4-х из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Португалии 2010 года стал «Порту», переигравший лиссабонцев со счётом 2:0. Уже на 3-й минуте счёт открыл защитник «Порту» Роланду, после перерыва отрыв увеличил колумбийский нападающий Фалькао на 67-й минуте.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2010 на сайте worldfootball.net

2010
Матчи ФК «Порту»
Матчи ФК «Бенфика»
Португалия
Спорт в Португалии в 2010 году
События 7 августа
Август 2010 года
Спортивные соревнования в Авейру